Taekwondo under sommer-OL 2012 fandt sted fra 8. august til 11. august 2012 på ExCeL i London.

Medaljer 

</div>

Kvalificering 
Det blev afholdt tilsammen fem kvalificeringssrunder til konkurrencerne:

Referencer 

Sportsgrene under sommer-OL 2012
2012